Алту-Параизу:

 Алту-Параизу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана
 Алту-Параизу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония